Pendergrass ist ein Orts- und Familienname.

Familienname:

 James Pendergrass (1918–2009), US-amerikanischer Kryptoanalytiker und Marineoffizier
 Teddy Pendergrass (1950–2010), US-amerikanischer Musiker

Ortsname:

 Pendergrass (Georgia), Kleinstadt im amerikanischen Bundesstaat Georgia